Jumanji – racconto di Chris Van Allsburg
 Jumanji – film del 1995 tratto dal racconto
 Jumanji - Benvenuti nella giungla – sequel del 2017
 Jumanji – serie animata tratta dal film (1996-1999)
 Jumanji: The Next Level – film del 2019 diretto da Jake Kasdan